Мандаринки () — род некрупных лучепёрых рыб из семейства лировых (Callionymidae). Распространены большей частью в тропических водах западной Индо-Пацифики.

Виды 
Род включает 42 вида:
 Synchiropus altivelis (Temminck & Schlegel, 1845)
 Synchiropus atrilabiatus (Garman, 1899)
 Synchiropus bartelsi Fricke, 1981
 Synchiropus circularis Fricke, 1984
 Synchiropus claudiae Fricke, 1990
 Synchiropus delandi Fowler, 1943
 Synchiropus grandoculis Fricke, 2000
 Synchiropus grinnelli Fowler, 1941
 Synchiropus hawaiiensis Fricke, 2000
 Желтопёрая морская мышь (Synchiropus ijimae) Jordan & Thompson, 1914
 Synchiropus kuiteri Fricke, 1992
 Synchiropus laddi Schultz, 1960
 Synchiropus lateralis (Richardson, 1844)
 Synchiropus lineolatus (Valenciennes, 1837)
 Synchiropus marmoratus (Peters, 1855)
 Synchiropus minutulus Fricke, 1981
 Synchiropus monacanthus Smith, 1935
 Synchiropus morrisoni Schultz, 1960
 Synchiropus moyeri Zaiser & Fricke, 1985
 Synchiropus novaecaledoniae Fricke, 1993
 Synchiropus ocellatus (Pallas, 1770)
 Synchiropus orientalis (Bloch & Schneider, 1801)
 Synchiropus orstom Fricke, 2000
 Synchiropus phaeton (Günther, 1861)
 Synchiropus picturatus (Peters, 1877)
 Synchiropus postulus Smith, 1963
 Synchiropus rameus (McCulloch, 1926)
 Synchiropus randalli Clark & Fricke, 1985
 Synchiropus richeri Fricke, 2000
 Synchiropus rosulentus Randall, 1999
 Synchiropus rubrovinctus (Gilbert, 1905)
 Synchiropus sechellensis Regan, 1908
 Synchiropus signipinnis Fricke, 2000
 Мандаринка (Synchiropus splendidus) (Herre, 1927)
 Synchiropus springeri Fricke, 1983
 Synchiropus stellatus Smith, 1963
 Synchiropus zamboangana Seale, 1910

Примечания 

Лирообразные